Francisque Joseph Duret (1804-1865) – scultore francese
 Pablo Adrián Castro Duret (1985) – calciatore uruguaiano
 Sébastien Duret (1980) – ex ciclista su strada francese
 Théodore Duret (1838-1927) – giornalista, scrittore e critico d'arte francese